О́уэн Уи́льям Тиг (, род. 8 декабря 1998 года, Тампа, Флорида, США) — американский актёр.

Биография 
Оуэн Тиг родился 8 декабря 1998 года в городе Тампа, штат Флорида.

С 2012 года он сыграл более 30 ролей в кино и на телевидении, в том числе в фильмах «Проклятие „Мэри“», «В тихом омуте», «Пропавшие в ночи», «Пустой человек», сериалах «Миссис Флетчер», «Чёрное зеркало» и других. Широкую известность актёру принесли работы в многосерийной драме «Родословная», а также экранизациях трёх романов Стивена Кинга — «Мобильник», «Оно» и «Противостояние». В 2022 было объявлено, что Тиг сыграет главного героя в научно-фантастическом боевике «Планета обезьян: Королевство».

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Оуэн Тиг на IMDB